Имеется множество английских фамилий, которые в русской транскрипции звучат как Рейли.

 сэр Уолтер Рейли () — английский придворный, государственный деятель, авантюрист и поэт. Прославился при Елизавете I пиратскими нападениями на испанский флот, за что получил рыцарство.
 Сидней Рейли (, настоящая фамилия Розенблюм) — британский разведчик, действовавший в 1910—1920 годах в России и на Ближнем Востоке.
 Томас Рандл Рейли () — британский исполнитель на губной гармонике.
 Рейли, Патрик (1909—1999) — дипломат Великобритании.
 лорд Рейли () — титул, которые в разное время носили разные исторические персоналии.

См. также 
 Райли (Riley)
 :en:Rayleigh
 :en:Raleigh
 :en:Reilly